Le patronyme néerlandais De Jager indique une profession : chasseur (du nl:jager ; comparable au patronyme français Leveneur ou Lechasseur).
Au sud des Pays-Bas (Flandre), le patronyme reçoit généralement un -ae- au lieu du -a-. 
Aussi le -g- peut être remplacé par un -gh-. 
Un suffixe -e peut être ajouté. L'article de peut être accolé.

voir aussi la variante allemande Jäger

Patronyme

de Jager 
 Benjamin de Jager (né en 1980), joueur italien de rugby à XV d'origine sud-africaine.
 Danie de Jager (1936-2003), sculpteur contemporain d'Afrique du Sud.
 Jan Kees de Jager (né en 1969), homme politique néerlandais.
 Cornelis (dit Kees) de Jager (1921-2021), astronome néerlandais.
 , astéroïde nommé d'après l'astronome.
 Peter de Jager, ancien employé canadien de la firme IBM.
 Yan de Jager, (né en 1988), ancien rameur de l'équipe de France Junior.
Nikkie de Jager (née en 1994), youtubeuse beauté néerlandaise.

de Jaeger 
 Albert de Jaeger (1908 - 1992), sculpteur, graveur, médailleur, fondeur et orfèvre français. 
 Christophe de Jaeger (1959 - ), un médecin et chercheur français.
 Stefan de Jaeger (1957 - ), photographe plasticien belge.

Dejaeghere 
 Veerle Dejaeghere (1973 -    ) est une athlète de cross belge.
Patronyme néerlandais